Bupleurum telonense är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Charles Marie Grenier och Carl Fredrik Nyman. Bupleurum telonense ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
telonense